Апре́льск — посёлок в Бодайбинском районе Иркутской области. Входит в Артёмовское муниципальное образование.

Этимология 
Назван в память даты Ленского расстрела, 4 (17) апреля 1912 года.

География 
Находится на правом берегу реки Бодайбо, в 4 км к юго-западу от центра городского поселения, рабочего посёлка Артёмовский.

История 
Постановлением ВЦИК от 7.01.1929 г. посёлок отнесен к категории поселков городского типа.

Население

Примечания 

Населённые пункты Бодайбинского района
Бывшие посёлки городского типа Иркутской области